Podgorsky ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Podgorsky (1906–1944), deutscher kommunistischer Gewerkschafter und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Podgorski